

Persone 
 Cristian Nápoles – triplista cubano
 José Nápoles – pugile cubano naturalizzato messicano
 Sergio Nápoles – calciatore messicano, attaccante

Altro 
 Tenuta Nápoles – parco tematico a Doradal, Antioquia, in Colombia